Dillan Lauren (Filadélfia, Pensilvânia, 1982) é uma actriz pornográfica americana de ascendência italiana e espanhola.

Lauren deixou a casa dos pais aos 15 anos e cinco anos depois começou a fazer strip-tease em Las Vegas. A princípio não era sua intenção tornar-se actriz pornô, ambicionando antes ser professora ou actriz convencional e mais tarde casar e ter filhos. Presentemente diz que gosta do trabalho e que os pais aceitaram a sua escolha.

Prémios 
 Prémio AVN 2006 para Melhor Cena de Sexo em Grupo (Filme) – Dark Side (com Alicia Alighatti, Penny Flame, Hillary Scott, Randy Spears e John West).

Filmografia parcial 
 Kick Ass Chicks 48: Brunettes (2008)
 Run For the Border 3 (2007)
 White Chicks Gettin' Black Balled 4 (2004)
 No Man's Land: Latin Edition 5 (2004)
 Young Tight Latinas 7 (2004)
 Deep Throat This 18 (2003)

Aparições na Internet 
 Matt's Models   (como Dillan)
 My First Sex Teacher   (como Mrs. Lauren)
 Naughty Office
 Porn Fidelity   (como Dillan)
 Top Notch Bitches

Ligações externas 
   (contém material sexualmente explícito)

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Filadélfia (Pensilvânia)